Мусіївська сільська рада:

 Мусіївська сільська рада — Житомирська область, Ружинський район
 Мусіївська сільська рада — Луганська область, Міловський район
 Мусіївська сільська рада — Полтавська область, Хорольський район